Сан (грецька літера)
 Сан (грузинська літера)